Сто гривен — номинал монет и банкнот в денежном обороте современной Украины, введена в обращение Национальным банком в 1995 году. Также это денежные банкноты, ходившие в УНР в 1918—1920 годах. Четвертая крупнейшая банкнота Украины, до 22 августа 2001 года это была крупнейшая банкнота Украины, когда была введена банкнота 200 гривен.

История

УНР 
Первые банкноты номинальной стоимостью 100 гривен были выпущены в 1918 году в Берлине. Автором эскиза банкноты в 100 гривен УНР был художник Георгий Нарбут. На аверсной стороне банкноты по середине был размещен трезубец. Оформление дополняло изображение крестьянки со снопом и рабочего с молотом на фоне венка из цветов и плодов. На лицевой стороне содержались надписи «Украинская Народная Республика» и «Государственный кредитный билет», указан год выпуска, номинал, указанный числом и прописью, а также подписи директора банка и казначея. В нижней части билета была надпись 1 гривня містить 8, 712 долі щирого золота.
На реверсной стороне банкноты находилось изображение трезубца, номинал, указанный числом, серия и номер банкноты и надпись:

Банкнота введена в обращение 17 октября 1918 года.

Образец 1996 года 
Банкноты печатались британской фирмой Томас де ла Рю в 1996 году и Банкнотно-монетным двором Национального банка Украины в 2000 году.
Банкнота изготовлена на специальной белой бумаге, которая не флуоресцирует в ультрафиолете, с однотонными водяными знаками в форме трезубца, расположенными по всей площади банкноты. Банкнота содержит радужную печать, рельефные элементы, микротекст, видимые защитные волокна, флюоресцентный номер, скрытый номинал и высокую печать. Кроме того, по середине банкноты в толще бумаги размещена темная защитную лента шириной 1 мм, на которой можно прочитать надпись Україна, если рассматривать её на свет. Преобладающие цвета — коричневый и зелёный.
На аверсной стороне банкноты ближе к правому краю размещено графическое изображение украинского поэта и художника Тараса Григорьевича Шевченко. Кроме того лицевая сторона банкноты содержит надписи Україна и Національний банк України, серию и номер банкноты, номинал, указанный числом и прописью, подпись председателя НБУ, метку для людей с ослабленным зрением в виде квадрата. Правее портрета Тараса Шевченко размещено изображение памятника Владимиру Великому в Киеве.

Образец 2005 года 
Банкноты печатались на Банкнотно-монетном дворе Национального банка Украины в 2005 году.
Банкнота изготовлена на специальной тонированной бумаге, которая не флуоресцирует в ультрафиолетовых лучах, оттенок которой соответствует основному цвету банкноты, с многотоновым водяным знаком в виде портрета. Кроме того банкнота содержит двухцветный водяной знак (штрихкод), защитные ленту, волокна и нить, оптически переменную краску, рельефные элементы, микротекст, совмещенное и скрытое изображение, антисканерную сетку. Преобладающие цвета — жёлтый и зелёный.
На аверсной стороне банкноты с правого края размещено графическое изображение Тараса Шевченко на фоне его картины «Екатерина». Также лицевая сторона банкноты содержит изображение Малого Государственного Герба Украины, надпись Національний банк України, эмблему Национального банка в виде гривны Киевской Руси, подпись председателя НБУ, номинал, указанный числом и прописью, метку для людей с ослабленным зрением в виде квадрата. По середине банкноты расположена цитата из стихотворения поэта «Чи ми ще зійдемося знову…» из цикла «В каземате»:

На реверсной стороне банкноты по центру размещено гравюрное изображение кобзаря и мальчика на фоне пейзажа Чернечей горы возле города Канева и Днепра. Также на обратной стороне содержится эмблема Нацбанка, серия и номер банкноты, номинал, указанный числом и прописью и год печати серии.
На банкнотах содержится подпись тогдашнего главы НБУ Владимира Стельмаха.
Банкнота введена в обращение 20 февраля 2006 года.

Образец 2014 года 
29 декабря 2014 года, Национальный банк Украины презентовал банкноту образца 2014 года с усовершенствованной системой защиты. Банкнота данного образца вводится в оборот с 9 марта 2015 года, в день годовщины рождения выдающегося представителя украинского народа — Шевченко Тараса Григорьевича.

На банкноте образца 2014 года преобладает желто-оливковый цвет и тонированный под этот цвет банкнотная бумага. Размер новой банкноты аналогичный размеру банкноты номиналом 100 гривен образца 2005 года. По цвету и размеру она четко отличается от банкнот других номиналов. В центральной части лицевой стороны банкноты размещено портретное изображение Тараса Шевченко и отрывок из его произведения. В центральной части обратной стороны банкноты помещено изображение Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко (в отличие от гравюрного изображения кобзаря и мальчика на фоне пейзажа Чернечей горы возле города Канева и Днепра на банкноте образца 2005 года). В нижней части банкноты размещен год утверждения образца банкноты. Серийный номер напечатан дважды — вертикальный номер (с переменной высотой цифр) отпечатан краской чёрного цвета, горизонтальный номер — краской красного цвета.

Новые элементы защиты:
 «оконная» защитная лента — частично введена в толщу бумаги полимерная лента коричневого цвета с ярко выраженным кинематическим эффектом. Лента содержит изображение числа «100» и графического знака гривны. При изменении угла наклона банкноты меняется направление движения фонового изображения ленты.
 оптически переменный элемент SPARK, имеющий кинематический эффект. При изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются постепенные переходы от золотистого цвета к зелёному.

Общие данные

Памятные монеты

Золотые 
Золотые монеты имеют идентичные параметры. Монеты, выпущенные в 1998 году, имеют вес 15,55 г при диаметре 25 мм. Монеты, выпущенные после 1998 года, имеют вес 31,1 грамм при диаметре 32 мм.
Тираж каждой серии составляет от 1000 до 4000 экземпляров.

Серебряные 
Серебряные монеты всех выпусков имеют вес 1000 грамм при диаметре 100 мм.
Тираж каждой серии составляет от 700 до 1501 экземпляров.

Примечания

Ссылки 

 Перелік банкнот на сайті НБУ
 Феодосійський музей грошей
 Невідома Україна
 Історія української гривні
 Шевченко на грошах

Банкноты Украины
Монеты Украины
Номиналы в гривнах